Ursbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Ursbach (Breg), rechter Zufluss der Breg vor Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Ursbach, früherer Name des Hähnerbachs, rechter Zufluss des Mittelrheins in Unkel, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Ursbach (Umpfer), rechter Zufluss der Umpfer in Schweigern, Stadt Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Orte:
 Ursbach (Rohr in Niederbayern), Weiler von Markt Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern

 Ober-Ursbach, Hof in der Gemarkung des zentralen Stadtteils von Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Unter-Ursbach, Hof in der Gemarkung des zentralen Stadtteils von Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Ursenbach